Józef Kaczkowski – poseł na sejmy 1809, 1811 i 1812 roku, deputowany na sejm 1818 i 1820 roku
 Józef Kaczkowski (1876-1940), prawnik polski
 Józef Kaczkowski (1892-1954), samorządowiec polski, prezydent Dąbrowy Górniczej i Sosnowca, poseł na Sejm II RP, pedagog